Ederer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Ederer (* 1935), deutscher Diplomat a. D.
 Alois Ederer (1893–1959), deutscher Schachkomponist
 Bernhard Ederer (* 1967), österreichischer Politiker
 Brigitte Ederer (* 1956), österreichische Politikerin und Managerin
 Carl Ederer (1875–1951), deutsch-österreichischer Künstler
 Elfriede Ederer-Fick (1950–2016), Hochschullehrerin
 Günter Ederer (* 1941), deutscher Wirtschaftsjournalist und Filmemacher
 Karl Ederer (* 1955), deutscher Koch
 Manuel Ederer (* 1993), deutscher Poolbillardspieler
 Markus Ederer (* 1957), deutscher Diplomat
 Matthias Ederer (* 1977), katholischer Theologe
 Pepe Ederer, Komponist, siehe Nilsen Brothers
Siehe auch:
 Eder (Begriffsklärung)